Высокое — посёлок в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Административный центр Высоковского сельского поселения.

С точки зрения административно-территориального деления входит в Устьянский сельсовет.

Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Канское, Филисово, Плющево.

По переписи 2002 года население — 478 человек (234 мужчины, 244 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района